

Жінки 
 Луханіна Наталія Володимирівна (* 1995) — українська волейболістка, діагональний нападник.

Чоловіки 
 Луханін Микола Іванович — начальник Одеської залізниці з 2011 року, заслужений працівник транспорту України.
 Луханін Михайло Іванович (*1951) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.